Tasactes är ett släkte av skalbaggar. Tasactes ingår i familjen Dryophthoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Tasactes